Tribune può riferirsi a:

Chicago Tribune, quotidiano di Chicago (Stati Uniti d'America), nonché la maggiore pubblicazione della Tribune Company.
New York Tribune, ex-quotidiano di New York fondato nel 1841 da Horace Greeley.
The San Diego Union-Tribune, quotidiano statunitense con sede a San Diego, California.
Tribune (Kansas), comune degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Greeley nel Kansas.
Tribune, personaggio della Marvel Comics.